Landquart-Davos-Bahn steht für:
 
 Schmalspurbahn Landquart-Davos AG, bis 1895 Name des Unternehmens Rhätische Bahn 
 Landquart-Davos-Bahn, Alternativname für die Bahnstrecke Landquart–Davos Platz